Fort Bragg ist

 ein Stützpunkt der US Army, siehe Fort Bragg (North Carolina)
 eine Stadt in Kalifornien, siehe Fort Bragg (Kalifornien)